La législature 2017-2021 du Grand Conseil du canton du Valais débute le  et s'achève le . L'élection des députés a eu lieu le .

Notes et références 

Politique dans le canton du Valais
Valais 2017-2021
2017 en Suisse
2018 en Suisse
2019 en Suisse
2020 en Suisse
2021 en Suisse